Курбанмамедов — фамилия; имеет женскую форму Курбанмамедова.
 Курбанмамедов, Рахим (род. 1963) — советский и туркменский футболист, тренер футбольного клуба «Шагадам», заслуженный тренер Туркменистана.
 Курбанмамедов, Тачмамед Сапармамедович — туркменский государственный деятель.